-{PGC}- 52129 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 5679C
 NGC 5679D